Зеленая Балка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Зелёная Балка — прежнее название аула Доскей в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области.

Россия 
 Зелёная Балка — село в Целинском районе Ростовской области.

Украина 
 Зеленая Балка — село в Широковском районе Днепропетровской области.
 Зеленая Балка — село в Великобелозёрском районе Запорожской области.
 Зеленая Балка — село в Александрийском районе Кировоградской области.
 Зеленая Балка — село в Голованевском районе Кировоградской области.
 Зеленая Балка — село в Арцизском районе Одесской области.
 Зелёная Балка — село в Гадячском районе Полтавской области.